El Coll de Tallaferro és una collada dels contraforts nord-est de la Serra de l'Albera, a 464,1 metres d'altitud, en el límit dels termes comunals de Cotlliure i de Portvendres, tots dos al Rosselló (Catalunya del Nord).

Està situat a la zona meridional del terme de Cotlliure i a la nord-oest del de Portvendres. És a prop al sud de les Casernes de Tallaferro i al sud-est de la Bateria de Tallaferro, en el vessant nord del Pic de Tallaferro.

Referències 

Geografia de Cotlliure
Geografia de Portvendres
Tallaferro